Grünes Tor steht für:

 Grünes Tor (Danzig), Stadttor
 Grünes Tor (Dresden), Portal des Residenzschlosses
 Grünes Tor (Kneiphof), Stadttor